Camellia:
 Camellia — рід рослин родини Чайні, камелія.
 Camellia — алгоритм симетричного блокового шифрування.